

Storia 
 Contea di Fürstenberg-Heiligenberg – stato del Sacro Romano Impero a sud del Baden-Württemberg (Germania)

Geografia

Austria 
 Heiligenberg – comune nel distretto di Grieskirchen (Alta Austria)

Francia 
 Heiligenberg – comune nel dipartimento del Basso Reno (Alsazia-Champagne-Ardenne-Lorena)

Germania 
 Heiligenberg – comune nel distretto di Tubinga (Baden-Württemberg)
 Heiligenberg bei Schönau – frazione di Schönau, comune nel distretto della Bassa Baviera (Baviera)

Repubblica Ceca 
 Heiligenberg – antico nome tedesco di Svatá, comune nel distretto di Beroun (Boemia Centrale)
 Heiligenberg – antico nome tedesco di Svatý Kopeček, frazione della città di Olomouc nel distretto di Olomouc (Olomouc)